|-
| 14701 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14702 Benclark ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14703 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14704 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14705 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14706 - ||  || 4 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14707 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14708 Slaven ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14709 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14710 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14711 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14712 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14713 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14714 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14715 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14716 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14717 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14718 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14719 Sobey ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14720 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14721 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14722 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14723 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14724 SNO ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14725 - ||  || 27 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14726 - ||  || 27 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14727 Suggs ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14728 Schuchardt ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 14729 - ||  || 29 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 14730 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14731 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14732 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14733 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14734 Susanstoker ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14735 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14736 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14737 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14738 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14739 Edgarchavez ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 14740 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14741 Teamequinox ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14742 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14743 - || 2016 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14744 - || 2092 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14745 - || 2154 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14746 - || 2164 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14747 - || 2541 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14748 - || 2620 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14749 - || 2626 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14750 - || 2654 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14751 - || 2688 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14752 - || 3005 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14753 - || 4592 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14754 - || 4806 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14755 - || 6069 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14756 - || 6232 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14757 - || 6309 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14758 - || 6519 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14759 - || 6520 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14760 - || 6595 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14761 - || 6608 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14762 - || 6647 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14763 - || 6793 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14764 - || 7072 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14765 - || 9519 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14766 - || 9594 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14767 - || 1137 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14768 - || 1238 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14769 - || 2175 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14770 - || 2198 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14771 - || 4105 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14772 - || 4195 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14773 - || 4264 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14774 - || 4845 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14775 - || 1139 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14776 - || 1282 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14777 - || 2078 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14778 - || 2216 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14779 - || 3072 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14780 - || 1078 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14781 - || 1107 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14782 - || 3149 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14783 - || 3152 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14784 - || 3268 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14785 - || 3508 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14786 - || 4052 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14787 - || 5038 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14788 - || 5172 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14789 GAISH ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 14790 Beletskij || 1970 OF || 30 iulie 1970 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 14791 Atreus || 1973 SU || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14792 Thyestes ||  || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14793 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 14794 Konetskiy ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 14795 Syoyou ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 14796 - ||  || 7 decembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 14797 - ||  || 7 decembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 14798 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 14799 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14800 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-